Села:
 Червоний Шахтар — колишня назва села Співаківка (Харківська область, Ізюмський район)
 Червоний Шахтар — колишня назва села Рубіжне (Харківська область, Лозівський район)
Залізниця:
 Червоний Шахтар (також іноді Красний Шахтар) — вантажна залізнична станція Криворізької дирекції Придніпровської залізниці

Див. також 
 Красний Шахтар